QWG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Charlotte Wilgrove Air Park (Stati Uniti)